De finale van de Coupe de France van het seizoen 2015/16 werd gespeeld op zaterdag 21 mei 2016 in het Stade de France in Saint-Denis. Titelverdediger Paris Saint-Germain versloeg Olympique Marseille met 4–2. De Parijzenaars wonnen zo voor het tweede jaar op de Franse treble (titel, beker en ligabeker).

Finale

Wedstrijd

 

2016
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille
Coupe de France